Keresztény Diákegyesülletek Kartellszövetsége (KEDEX) war ein ungarischer Dachverband von katholischen Studentenverbindungen mit ehemals vier Ortsverbänden.

Historie 
Ungarische Studenten als Nationsangehörige werden schon mit Gründung der Universität Wien 1365 erwähnt. Die ersten Studentenverbindungen entstand bereits vor zweihundert Jahren, insbesondere an den Montanhochschulen, beispielsweise der Montanuniversität Leoben und der damals noch zum Königreich Ungarn gehörenden Stadt Schemnitz (Banská Štiavnica in der heutigen Slowakei).

In Wien bestand 1862 eine rein ungarische Korporation, das Corps Társas-Kör. In Ofen (Budapest) wurde von Studenten der Deutschsprachigen Minderheit 1867 ein Corps Franconia gegründet, das aber noch vor dem Ersten Weltkrieg wieder erlosch. Ihm folgten 1918 die Vereinigung deutscher Hochschüler Gothia (spätere Suevia) und 1919 die aus Gothia gegründete Burschenschaft Langobardia. Auch in der bis 1918 zu Ungarn gehörenden Stadt Preßburg gab es zeitweise eine deutschsprachige Korporation.

Auf breiter Basis aber erschloss die Federatio Emericana den Ungarn das Korporationswesen. Sie wurde am 20. Juni 1921 von Maturanten des Zisterziensergymnasiums Budapest gegründet und war ein katholischer Korporationsverband. Ihr Patron war der Hl. Emmerich (daher der Name). Sie trug zu den jeweiligen Farben grüne Mützen und zählte am Vorabend des Zweiten Weltkrieges etwa 12.000 Mitglieder in 60 Korporationen. Nach dem Verbot im Jahre 1946 fanden später geflohene Mitglieder Kontakt zum CV.

Neuzeit 
Der MKV begann 1983 nach manchen Schwierigkeiten offizielle Kontakte mit den wenigen noch bestehenden katholischen Ordensgymnasien in Ungarn und organisierte jährlich einen Schüleraustausch. So lernten ungarische Mittelschüler in Österreich das Verbindungswesen kennen und sich dafür begeistern. 1989 wurde als erste ungarische Mittelschulverbindung Danubia Budapest gegründet, und 1990 folgte ihr Pax et Bonum Esztergom (Gran). In Pécs (Fünfkirchen) wurde 1991 von donauschwäbischen Studenten die K.D.St.V. Suevia-Danubia Fünfkirchen gegründet, die nun als freie Verbindung zum CV gehört.

Von den Verbindungen wurden die Mitgliedsverbindungen Danubia Budapest (gegr. 1989), Pax et Bonum Esztergom (gegr. 1990), Puszta Kecskemét (gegr. 1993) und Suevia-Danubia Fünfkirchen faktisch sisitiert.

2002 wurde der österreichisch-ungarische Zirkel mit dem Namen Collegium Corvinum in Budapest gegründet, um  Mitgliedern verschiedener katholischen Studentenverbindungen aus den Verbänden ÖCV, ÖKV, MKV und KÖL einen gesellschaftlichen Austausch zu ermöglichen.

Der KEDEX hat sich vor 2012 aufgelöst.

Weblinks 
 Katholisch-Österreichischer Zirkel in Budapest

Einzelnachweise 

Ehemaliger Korporationsverband
Bildung in Ungarn
Organisation (Ungarn)